Die 15. U-16-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 2012 im Iran ausgetragen. Das Turnier begann am 22. September und endete am 6. Oktober. Sieger wurde Usbekistan durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Japan. Die beiden Finalisten qualifizierten sich mit den beiden unterlegenen Halbfinalisten Irak und Iran für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2013.

Qualifikation 

Die gemeldeten Nationen ermittelten in acht Gruppen die 16 Teilnehmer. Aus diesem Kreis wurde der Gastgeber bestimmt.

 
 
 
 
  (Gastgeber)
 
 
 
 
  (Titelverteidiger)

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in vier Vierergruppen jeweils eine Einfachrunde. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Endrunde 
Die Endrunde wurde vom 22. September bis 6. Oktober 2012 ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B 

Irak und Australien trugen im Anschluss an ihr direktes Duell am letzten Spieltag der Gruppenphase ein Elfmeterschießen um den Gruppensieg aus, welches der Irak für sich entschied.

Gruppe C

Gruppe D

Finalspiele

Ergebnis 
Die Finalisten Usbekistan und Japan sowie die beiden unterlegenen Halbfinalisten Iran und Irak qualifizierten sich für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2013.

Weblinks 
 Asian U-16 Championship 2012 auf rsssf.com (englisch)

2012
Fußballveranstaltung 2012
Sportveranstaltung im Iran
Fußball (Iran)